NGC 3010A, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer
NGC 3010B, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer
NGC 3010C, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer